Frédéric Valmain (1931-2003), acteur et scénariste
 Frédéric Valmain, nom de plume attribué à Frédéric Dard